Cunliffe ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Cunliffe (* 1939), britischer Archäologe
 Bill Cunliffe (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Bruce Cunliffe (1925–1989), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 David Cunliffe (* 1963), neuseeländischer Politiker der New Zealand Labour Party
 David Cunliffe-Lister, 2. Earl of Swinton (1937–2006), britischer Politiker und Peer
 Ernie Cunliffe (* 1937), US-amerikanischer Leichtathlet
 Freddie Cunliffe (* 1981), britischer Schauspieler
 Jason Cunliffe (* 1983), Fußballspieler für Guam
 John Cunliffe (1933–2018), britischer Kinderbuchautor
 Philip Cunliffe-Lister, 1. Earl of Swinton (1884–1972), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und des House of Lords
 Robert Cunliffe (* 1950), kanadischer Ruderer
 Susan Cunliffe-Lister, Countess of Swinton (1935–2023), britische Politikerin und Life Peeress im House of Lords

en:Cunliffe